een in Vlaanderen gebruikt synoniem voor het woord 'grootvader'
 Edvaldo Izidio Neto, een Braziliaanse voetballer die de bijnaam Vavá kreeg